Die Fußball-Bayernliga 1983/84 war die sechste Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga. Meister wurde TSV 1860 München, das sich damit für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Vizemeister FC Bayern München Amateure startete bei der Amateurmeisterschaft. In der Bayernliga-Qualifikationsrunde sicherte sich der TSV Ampfing den Klassenerhalt. In die untergeordnete Landesliga stiegen der TSV Eching, der FC Bayern Hof, der TSV Straubing, der VfB Coburg sowie der TSV Schwaben Augsburg ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison 1984/85 der 1. FC Schweinfurt 05, die Amateure des 1. FC Nürnberg und der ESV Ingolstadt-Ringsee in die Bayernliga auf.

Saison

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Bayernliga-Qualifikationsrunde 
Der Fünfzehnte der Bayernliga und die Zweiten der drei Landesliga-Staffeln spielten in einer einfachen KO-Runde den letzten Teilnehmer für die Bayernliga-Saison 1984/85 aus.

|-
|colspan="5"| Halbfinale : in Trostberg und Uffenheim

|-
|colspan="5"| Finale : in Neuburg an der Donau

|}

Torschützenliste

Zuschauer 
In 380 Spielen kamen 771 790 Zuschauer ( 2 031 pro Spiel) in die Stadien.

Größte Zuschauerkulisse
 31 000 TSV 1860 München – SpVgg Fürth (34. Spieltag)

Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 TSV Schwaben Augsburg – TSV Eching (25. Spieltag) Nachholspiel
 150 TSV Schwaben Augsburg – SpVgg Landshut (35. Spieltag)
 150 TSV Straubing – FC Memmingen (36. Spieltag)
 150 TSV Straubing – FC Vilshofen (38. Spieltag)

Meistermannschaft

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1983 und 1984, Olympia-Verlag GmbH

1984
Fußballsaison 1983/84